Грабаровка — топоним на Украине:

Населённые пункты 
 Грабаровка — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Грабаровка — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Грабаровка — село в Пирятинском районе Полтавской области.

Железнодорожный пункт 
 Грабаровка — станция ЮЖД.